Lady Helen Marina Lucy Taylor (nacida Windsor; 28 de abril de 1964) es la hija de Eduardo, duque de Kent y su esposa, Katherine, duquesa de Kent, y bisnieta del rey Jorge V y la reina María. Ocupa un puesto en la línea de sucesión al trono británico al ser sobrina segunda de la fallecida Isabel II

Primeros años y juventud 
Nacida en Coppins, una casa de campo en Iver, Buckinghamshire, Lady Helen es la única hija del duque y la duquesa de Kent. Fue educada en Eton End School en Datchet y luego en el St Mary's School en Wantage, y en Gordonstoun. En Gordonstoun, fue una de las 20 chicas de secundaria "en el ambiente masculino de Gordonstoun," escribió Alan Hamilton.

Fue llamada "Melones" por la prensa popular.

"Estaba ligeramente gordita, eran los chicos de Gordonstoun los que me llamaban eso. Creo que ahora solo hay dos personas que me llaman así. El contexto original se ha ido hace mucho" ..."Si tomar un par de cervezas en los bosques de Gordonstoun es considerado salvaje, entonces lo era. Solía fumar pero siempre me han aterrorizado las drogas."

Carrera 
Cuando dejó Gordonstoun (donde tenía clase de arte), estaba desesperada por irse a Londres y ganar dinero, comenzando en 1984 en la casa de subastas Christie’s en su Departamento Contemporáneo.

Lady Helen trabajó con el comerciante de arte Karsten Schubert entre 1987 y 1991, atribuyéndoselo el descubrimiento de Rachel Whiteread y Gary Hume, aunque confesó que había rechazado representar al artista Damien Hirst.

Por 17 años, Lady Helen fue embajadora de moda y musa de Giorgio Armani.

Matrimonio e hijos 
A la edad de 19 años, Lady Helen conoció a Timothy Verner Taylor (8 de agosto de 1963), un comerciante de arte e hijo mayor del comandante Michael Verner Taylor RN y de Susan Geraldine Percy. Se casaron en la Capilla de San Jorge el 18 de julio de 1992. La novia llevó un diseño de Catherine Walker.

En 1998, su esposo contrajo la enfermedad de Hodgkin.

Lady Helen y su esposo tienen cuatro hijos, quienes están en la línea de sucesión al trono británico: 
 Columbus George Donald Taylor (6 de agosto de 1994)
 Cassius Edward Taylor (26 de diciembre de 1996)
 Eloise Olivia Katherine Taylor (2 de marzo de 2003)
 Estella Olga Elizabeth Taylor (21 de diciembre de 2004)

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Taylor, Helen